Bitwa o Asgard (fr. La Bataille d’Asgard) – trzydziesty drugi tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Yves Sente (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim 19 listopada 2010 roku nakładem belgijskiego wydawnictwa Le Lombard. Nieco ponad tydzień później, 28 listopada 2010 roku, Egmont Polska opublikował polskie tłumaczenie Bitwy o Asgard.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego